Frigo ist der Familienname folgender Personen:

 Dario Frigo (* 1973), italienischer Radrennfahrer
 Dorothea Frigo (* 1949), deutsche Bildhauerin
 Franco Frigo (* 1950), italienischer Politiker
 Johnny Frigo (1916–2007), US-amerikanischer Jazzbassist und -violinist
 Luca Frigo (* 1993), italienischer Eishockeyspieler
 Manuel Frigo (* 1997), italienischer Schwimmer
 Romeo Frigo (* 1946), schweizerischer Bogenschütze